

Населені пункти та їхні частини

 Цьосанець — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Цьосанець — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Цьосанець — осада в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки